Chavas ist der Familienname von

 Mylène Chavas (* 1998), französische Fußballspielerin
 Ulrick Chavas (* 1980), französischer Fußballspieler